Осиповский — фамилия и топоним:

 Осиповский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Осиповский — посёлок в Зиминском районе Иркутской области.

 Осиповский, Тимофей Фёдорович (1766—1832) — русский математик и философ-рационалист.
 Осиповский, Димитрий Тимофеевич (1807—1881) — русский врач и публицист, сын Т. Ф. Осиповского.

См. также 
 Осиповский мятеж

Примечания